SAGE o Semi Automatic Ground Environment, sistema automàtic de detecció, seguiment i intercepció d'aeronaus enemigues 
 SAGE (programari matemàtic)
 Sage Group, empresa informàtica especialitzada en programari de planificació de recursos empresarials.
 Adriana Sage (1980), actriu porno mexicana 
 Eugenie Sage (Auckland), política neozelandesa, membre del Partit Verd i diputada de la Cambra de Representants de Nova Zelanda des de les eleccions de 2011
 Sage (Califòrnia), àrea no incorporada del Comtat de Riverside, a Califòrnia.
 Sage (còmic), superheroïna de l'Univers Marvel.
 SAGE o Stratospheric Aerosol and Gas Experiment, gamma de satèl·lits utilitzats per estudiar la composició química de l'atmosfera terrestre.